Stylops salamancanus  — вид веерокрылых насекомых рода Stylops из семейства Stylopidae. Западная Европа, Испания (Salamanca).
Паразиты пчёл видов Andrena hedikae Jaeger  (Andrena, Andrenidae). 
Вид был впервые описан в 1974 году энтомологом Луна де Карвальо  (Luna de Carvalho E.) и назван по имени местонахождения типовой серии.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Strepsiptera  на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Strepsiptera Kirby, 1813 на сайте Biolib.cz  
 Kathirithamby, Jeyaraney. 2002. Strepsiptera. Twisted-wing parasites . The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 

Stylops
Животные, описанные в 1974 году
Насекомые Европы
Эндемики Европы